Alan Gane – calciatore inglese
 Chris Gane – golfista inglese
 Constantin Gane – scrittore rumeno
 Ionel Gane – allenatore di calcio e calciatore rumeno
 Laurent Gané – pistard francese
 Nicolae Gane – scrittore e politico rumeno
 Tim Gane – musicista inglese